Разда́н ():

 Раздан (річка) (також За́нга) — найбільша річка Вірменії, ліва притока Араксу.
 Раздан (місто) — місто у Вірменії, адміністративний центр провінції (марзу) Котайк.
 Раздан (станція) — залізнична станція у Вірменії.
 Раздан (стадіон) — стадіон в місті Єревані. 
 Раздан (комп'ютер) — сімейство цифрових вичислювальних машин, створених в Єреванському НІІ математичних машин в 1958–1965 рр.